Streichen steht für
 Anstrich, Auftragen von Farbe o. ä
 den maschinellen Auftrag von Streichfarbe zur Herstellung von gestrichenem Papier 
 das Durchstreichen von Text
 das Einholen einer Flagge
 das Aufstoppen von (Segel-)Schiffen
 Streichen (Balingen), Stadtteil im Zollernalbkreis, Baden-Württemberg 
 Streichen (Schleching), Ortsteil von Schleching, Bayern
 Streichen (Geologie), kartographische Längserstreckung einer Gesteinseinheit
 Reihen und Streichen, Wahlmethode

Siehe auch: